Odelberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 165 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Odelberg
 Axel Odelberg, flera personer
 Axel Odelberg (1781–1805), kamrer i Nummerlotteriet, son till Herman Odelberg (1731–1783)
 Axel Odelberg (författare) (född 1948), författare
 Axel Odelberg (ingenjör) (1873–1950), civilingenjör, son till Wilhelm Odelberg (industriman)
 Axel Odelberg (läkare) (1892–1984), läkare
 Axel Odelberg (politiker) (1805–1884), godsägare och riksdagsman, son till Axel Odelberg (1781–1805)
 Carl Gustaf "Gösta" Odelberg (1855–1929), överingenjör och företagsledare
 Ernst Odelberg (1861–1939), överingenjör, företagsledare och kommunalpolitiker
 Herman Odelberg, flera personer
 Herman Odelberg (industriman) (1731–1783), bergmästare och industriman 
 Herman Odelberg (ämbetsman) (1840–1878), konsthistoriker och ämbetsman
 Jesper Odelberg (född 1970), ståuppkomiker
 Joakim Odelberg (född 1970), artist/låtskrivare
 Margaretha Odelberg (1899–1984), översättare, gift med Axel Odelberg (läkare)
 Nicole Odelberg Modin (född 1994), fotbollsspelare
 Per Odelberg (1909–1993), bergsingenjör och företagsledare
 Sten Odelberg (1894–1963), militär
 Stefan Odelberg (född 1974), illusionist, komiker och programledare
 Theodor Odelberg (1847–1938), jordbruksminister och godsägare, son till Axel Odelberg (politiker) 
 Victor Odelberg (1875–1951), hovjägmästare, son till Wilhelm Odelberg (industriman)
 Wilhelm Odelberg, flera personer
 Wilhelm Odelberg (bibliotekarie) (1918–2002), bibliotekarie, son till Victor Odelberg
 Wilhelm Odelberg (industriman) (1844–1924), industriman och riksdagsman
 Åke Odelberg (död 1982), amatörastronom

Källor

Noter

Svenska efternamn